Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 12 au .

Mary Joe Fernández remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Pierce, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 1997
Tennis en mai 1997